Sweet Home (Arkansas)
 Sweet Home (Oregon)
 Sweet Home (jogo eletrônico)
 Sweet Home (webtoon)

Ou ainda:
 Sweet Home Alabama
 Sweet Home 3D

Desambiguação